Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 1996 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор. Літні Паралімпійські ігри 1996 пройшли в місті Атланта (США) з 15 серпня по 26 серпня. На змагання приїхало 3195 (2415 чоловіків, 780 жінок) спортсменів, які змагалися у 20 видах спорту та розіграли 508 комплектів нагород.

Таблиця

Джерела 
 

літні Паралімпійські ігри 1996